Пражмовский — фамилия польского происхождения. Встречается в России и Польше:

 
 Пражмовский, Адриан (род. 1985) — польский футболист, защитник.
 Пражмовский, Альбрехт — польский посол в Москву в 1650 году, пытался добиться разрыва между Москвой и Богданом Хмельницким.
 Пражмовский, Анджей (ум. 1592) — познанский ксёндз, один из первых адептов кальвинизма в Польше и ревностный пропагатор нового учения, за что подвергался гонениям.
 Пражмовский, Бартош (род. 1989) — польский рок-музыкант, участник группы Nilfgaard.
 Пражмовский, Влодзимеж (род. 1937) — польский шахматист, участник чемпионатов Польши.
 Пражмовский, Войцех (род. 1949) — польский фотограф, лауреат многих конкурсов, награждён серебряной медалью «Gloria Artis».
 Пражмовский, Войцех Ремигиан (1620—1685) — хорунжий надворный коронный.
 Пражмовский, Георгий Арсеньевич (1894—1921) — лейтенант флота Российской империи, герой войны против большевиков, один из руководителей подготовки восстания в Петрограде. Казнён.
 Пражмовский, Ежи (1932—1983) — польский актёр кино.
 Пражмовский, Збигнев (род. 1978) — польский артист кино и театра.
 Пражмовский, Кшиштоф — профессор факультета математики и информатики Белостокского университета.
 Пражмовский, Мариан Александр (1851—1915) — польский театральный актёр.
 Пражмовский, Мариуш — профессор факультета механики, Опольской Политехники.
 Пражмовский, Михаил Арсеньевич — штабс-капитан 2-го конно-горного арт. дивизиона Российской императорской армии, награждён Георгиевским оружием (1917).
 Пражмовский, Михал (1440—1507) — апостольский легат, коллектор динария св. Петра в Польше, архидиакон плоцкий.
 Пражмовский, Николай (1617—1673) — польский политический и религиозный деятель, гнезненский архиепископ, примас Польши, канцлер великий коронный.
 Пражмовский, Самуил Ежи (1631—1688) — плоцкий воевода, электор плоцкий на выборах Яна III Собеского.
 Пражмовский, Францишек (1620—1701) — луцкий епископ, посол в Габсбургскую империю и Священную Римскую империю, президент Главного коронного трибунала, секретарь великий коронный.
 Пражмовский, Ян (1911—1995) — польский лётчик, участник Битвы за Британию, кавалер ряда британских и польских орденов.

 Пражмовская, Анита — британский профессор истории, специалист по истории Восточной Европы.
 Пражмовская, Малгожата (род. 1937) — польская актриса кино.
 Пражмовская, Тереза (1842—1912) — польская писательница и поэтесса.

 Белины-Пражмовские (герб Белина)
 Белина-Пражмовский, Вавжинец (1460—1532) — королевский наместник в Мазовии, каштелян черский, воевода мазовецкий, автор Извода Пражмовского.
 Белина-Пражмовский, Владислав (1888—1938) — польский военный, создатель польской кавалерии, львовский воевода, президент Кракова.
 Белина-Пражмовский, Михал (погиб 1920) — ротмистр Войска Польского, кавалер ордена Virtuti Militari (посмертно).
 Белина-Пражмовский, Францишек (1734—1813) — каштелян закрочимский, депутат Великого Сейма.

 Воля Пражмовска — деревня в гмине Пражмув, Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство, Польша.
 Дворец Пражмовских — здание, памятник истории и культуры, расположенное по адресу Краковское предместье 87, Варшава.
 Извод Пражмовского — первая попытка кодификации законов в Мазовии. Составлен в 1529—1532 годах Вавжинцем Белиной-Пражмовским.

Примечания